Spilomicrus  — род паразитических наездников семейства диаприиды надсемейства Diaprioidea из отряда перепончатокрылые насекомые. Встречаются всесветно, в мире более 160 видов (в Неарктике около 20 видов, в Палеарктике более 50 видов, в Европе около 40 видов).

Описание 
Длина 1,0—4,5 мм (до 7 мм, редко 1 мм). Тело коричневое или чёрное (реже красновато-оранжевое). Жвалы двузубчатые. Усики самок и самцов 13-члениковые. Формула щупиков: 5-3. Формула шпор голеней: 1-2-2. Коготки простые. Формула члеников лапок: 5-5-5. Крылья нормальные или укороченные; передние крылья с костальной, субкостальной, маргинальной и стигмальной жилками. В качестве хозяев чаще используют представителей отряда двукрылые (Diptera), некоторые виды паразитируют на личинках жуков, таких как Curculionidae (Scolytinae) и Staphylinidae.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
  
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 eol.org
Диаприиды
Роды перепончатокрылых
Паразиты насекомых